Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Zeichentrickserie Die Garde der Löwen.

Übersicht

Episodenliste

Staffel 1 (2015–2017)

Staffel 2 (2017–2019)

Staffel 3 (2019)

Einzelnachweise 

Garde der Lowen #Die